Grindon (Durham) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Grindon (Northumberland) – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Grindon (Staffordshire) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Grindon (Tyne and Wear) – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)